COS es un canal de televisión por suscripción de origen panameño. Fundado en 1999, ofrece una programación deportiva y es operado por Medcom.

Historia 
El canal fue lanzado el 16 de junio de 1999 en el canal 15 de Cable Onda. Su primera transmisión fue la Final de vuelta del partido de la Copa Libertadores de América entre el Deportivo Cali contra el Palmeiras.

Programas 
 90 y Más
 Contragolpe
 COS 360°
 El Camerino
 El Desmarque
 Fiesta Party
 La Región
 Motor Test
 Navegante TV
 NFL Gameday
 NBA Action
 Padel TV
 Play Sports
 RingSide
 Sideline
 Zona Box

Coberturas deportivas 
 National Football League
 National Basketball Association
 Major League Baseball 
 Copa Mundial de Clubes de la FIFA 
 Campeonato Sub-20 de la Concacaf
 Fútbol americano
 Liga Panameña de Baloncesto
 Boxeo Internacional y Nacional
 Liga 10
 Béisbol Nacional
 Copa Italia

 Copa Mundial de Fútbol de la FIFA:
 Copa Mundial de Fútbol de 2026

Canal hermano 
 COS FC: Anteriormente conocido como COS 2, era una señal de suscripción creada por Cable Onda y Medcom para la transmisión de eventos en vivo. se emite bajo el nombre de COS FC. Desde el 29 de mayo de 2015, fue renombrado como COS FC (Cable Onda Sports Fútbol Club). Su programación se basa en la transmisión de diferentes competencias futbolísticas.

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de COS

Canales de televisión deportivos
Canales de televisión por suscripción de Latinoamérica
Canales de televisión de Panamá